Campagnolo peut faire référence à :

Patronyme 

 Iona Campagnolo, (1932- ) est une femme politique canadienne.
 Tullio Campagnolo, (1901-1983), était un cycliste et inventeur italien.

Entreprises 
 Campagnolo est une PME italienne spécialisée dans la fabrication de pièces et composants pour cycles et motocycles.

Sport 
 L'équipe cycliste Puch-Sem-Campagnolo est une ancienne équipe cycliste française professionnelle.